Nejar ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Nejar (* 1939), brasilianischer Lyriker und Übersetzer
 Marie Nejar (* 1930), deutsche Sängerin und Schauspielerin